Moti di Torino – moti carbonari del 1821
Moti di Torino – protesta degli abitanti di Torino contro il trasferimento della capitale d'Italia a Firenze nel 1864
Moti di Torino – serie di rivolte antimilitariste del 1917